Woodman si può riferire a:

Geografia 
 Woodman –  città statunitense, nella Contea di Grant in Wisconsin

Persone 
 Conor Woodman –  economista, scrittore e conduttore televisivo irlandese
 Francesca Woodman – fotografa statunitense
 Pierre Woodman – attore pornografico, regista e produttore cinematografico francese
 Trevor Woodman –  rugbista a 15 e commentatore sportivo britannico